Schreier:
 Josef Schreier
 Otto Schreier
 Peter Schreier

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões